

Anatomia 
 Area F1 – regione cerebrale del macaco equivalente all'area motoria primaria o M1 nell'uomo

Astronomia 
 F1 – sottoclasse della classificazione stellare

Biologia 
 F1 ibrido –  prima generazione di incroci tra specie o razze diverse

Armi 
 F-1 – designazione degli aerei USA per North American F-1 Fury
 Dassault Mirage F1
 F1 – bomba a mano sovietica
 F1 – bomba a mano australiana 
 F1 – bomba a mano francese

Informatica 
 F1 – tasto presente sulla tastiera del computer

Sport 
 Formula 1 – categoria di vetture da corsa
 Formula 1 – categoria di motoscafi da corsa 
 F1 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dal lanciatore (flyout 1)

Trasporti
 F1 –  funicolare di Istanbul

Altro 
 F1 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 F1 – Categoria catastale 
 F-1 – motore a razzo
 F1 – videogioco del 1993